Sahorb (ukrainisch ; russische Entsprechung Sagorb/Загорб) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Sahorb (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Sahorb (Uschhorod)